Луис Верваке  (; род. , Ронсе, Бельгия) — бельгийский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий в 2014-2017 годах за команду мирового тура «». С 2018 года - за команду мирового тура «».

Достижения 

 2011
 3-й - Гран-при Рублиланда (юниоры) — ГК 
 2013
 4-й - Тур де Савойя Монблан — ГК 
 4-й - Джиро делла Валле д'Аоста — ГК 
 2014
 1-й  - Тур де Савойя Монблан — ГК 
 1-й  — ОК
 1-й  — МК
 1-й — этап 5
 1-й  - Ronde de l'Isard (U-23) — ГК 
 5-й - Тур де л'Авенир — ГК
 1-й — этап 7
 5-й - Circuit de Wallonie
 2017
 2-й - Trofeo Serra de Tramuntana
 4-й - Trofeo Pollenca–Port de Andratx

Гранд-туры

Ссылки 

Велогонщики Бельгии